Portinari kan avse personer med detta efternamn:
 Beatrice Portinari medverkar i Den gudomliga komedin och var även Dante Alighieris ungdomskärlek och den musa han besjunger i ungdomsdiktsamlingen I livets vår (omkring 1293)
 Tommaso Portinari, florentinsk bankir
 Candido Portinari, brasiliansk målare och grafiker